Rackarberget kan syfta på:
 Rackarberget, Uppsala –  ett område i Kungsgärdet, Uppsala
 Rackarberget – bergsområdet ovanför Södra Årstalundens koloniområde på Södermalm
 Rackarberget, Jakobstad – en ö i Jakobstads och Larsmo kommuner, Österbotten

Se även
Galgberget